Парикмахер — специалист в области создания стиля человека с помощью причёски и парика.

История 
Слово «парикмахер» произошло от , что означает — мастер, делающий парики. В самой Германии это слово в данном значении давно не применяется и является устаревшим германизмом.

Парикмахеры в Российской Империи 
Со средних веков и по середину XIX века были распространены бродячие парикмахеры и цирюльники. Эти люди оказывали услуги по домам и квартирам своих клиентов, а также на базарах и рынках. Как правило, в одной руке у парикмахеров был короб с инструментами и парфюмерией, через голову надевался переносной стул.

Специализация 
Среди парикмахеров существуют следующие специализации:
 Специалист по мужским стрижкам (мужской мастер или Барбер от англ. Barber).
 Специалист по окрашиванию волос (парикмахер-колорист).
 Специалист по женским прическам (женский мастер).
 Специалист по мужским и женским стрижкам (парикмахер-универсал).
 Специалист по созданию образцов (моделей) новых причесок, представитель высшей категории профессии парикмахера — мастер-модельер-стилист или модельер-художник по прическам. Эта специализация предполагает участие в мастер-классах, олимпиадах.

Услуги 
Виды услуг, предлагаемые парикмахерами:
 Лечение волос
 Стрижка волос
 Стрижка огнём
 Стрижка горячими ножницами
 Укладка волос
 Создание вечерних причесок
 Плетение африканских косичек
 Окрашивание волос
 Мелирование
 Декапирование
 Колорирование

Инструменты 
Инструменты для парикмахеров можно разделить на 4 группы:
 Инструменты для расчесывания волос;
 Инструменты для стрижки;
 Инструменты для завивки и укладки волос.
 Инструменты для окрашивания волос.

Парикмахер в массовой культуре 

Первый фильм о парикмахере был снят американцами в 1894 году и назывался, несмотря на комедийное содержание, «Парикмахер-маньяк».
В советском кино было снято несколько фильмов, посвященных профессии парикмахера:
 «Неисправимый лгун» (1973) — парикмахер Тютюрин (Георгий Вицин).
В зарубежном кинематографе брадобрей-парикмахер часто становится героем «ужастика». Исторически так сложилось, что к людям этой, казалось бы, миролюбивой профессии относятся с некоторой опаской, ведь у них в руках «страшное оружие» — бритва.
 «Человек, которого не было» (2001 г., реж. братья Коэны)
 «Цирюльник» (2001 г., Малкольм Макдауэлл в главной роли)
 «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит» (2007 г., в главной роли — Джонни Депп).
Существует австрийское трэш-кабаре трио Die 3 Friseure (Три парикмахера).

Интересные факты 

 В СССР разработкой моделей причёсок, их стилевой направленности и технологий, повышением квалификации парикмахеров и изданием фотоальбомов-каталогов причёсок занималась лаборатория парикмахерских работ Центрального проектного конструкторско-технологического бюро Минбыта. Парикмахеров-модельеров до 1991 года готовили в двух городах: Рига — стаж не менее трех лет, и Львов — четырёхгодичное обучение.
 Соревнования по парикмахерскому искусству проходят в рамках конкурсной программы молодёжных Дельфийских игр России.

См. также 
 Парикмахерская
 Цирюльник

Примечания

Ссылки 

Профессии моды
Парикмахерское искусство